Al Hazm (stad), een stad in Jemen
Al Hazm (voetbalclub), een voetbalclub uit Saoedi-Arabië